Hindu Democratic Front var en politisk allians i Indien, bildad i den indiska delstaten Uttar Pradesh i september 2001. HDF grundades av f.d. BJP-parlamentarikern Devendra Bahadur Rai. Bharatiya Jan Sangh, Akhil Bharathiya Hindu Mahasabha, Hindu Shiv Sena, Hindu Shakti Dal och Ram Rajya Parishad gick med i alliansen, som inriktade sig på att utmana BJP i delstatsvalet 2002. HDF anklagade BJP för att ha svikit hinduiska intressen och kampen för ett Ramtempel i Ayodhya. Ifall HDF finns kvar efter valet är oklart.

Politiska allianser i Indien